Hölzenbein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hölzenbein (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Werner Hölzenbein (* 1939), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Hoeltzenbein